Rua rua estreita e curta, às vezes sem saída, pouco própria para o trânsito

Pessoas
Aurélien Béco

Localidades

Beco (Ferreira do Zêzere)
Beco (Macinhata do Vouga)

Desambiguação